Jewell steht für folgende geographischern Objekte:

 Jewell County, County in Kansas, Vereinigte Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jewell (Georgia)
 Jewell (Iowa)
 Jewell (Kansas)
 Jewell (New York)
 Jewell (Oregon)

sonstige:
 Mount Jewell, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Jewell-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Lake Jewell, See in der Region West Coast, Neuseeland

Jewell ist der Familienname  folgender Personen:
 Archie Jewell (1888–1917), britisches Besatzungsmitglied der Titanic
 Arthur James Jewell , englischer Fußballschiedsrichter 
 Eilen Jewell (* 1979), US-amerikanische Musikerin
 Isabel Jewell (1907–1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennyfer Jewell (* 1984), neuseeländische Schauspielerin
 Lynne Jewell (* 1959), US-amerikanische Seglerin
 Marshall Jewell (1825–1883), US-amerikanischer Politiker
 Paul Jewell (* 1964), englischer Fußballspieler und -trainer
 Richard Jewell (1962–2007), US-amerikanischer „Held von Atlanta“
 Sally Jewell (* 1956), US-amerikanische Unternehmerin und Politikerin
 Sharon Couch-Jewell (* 1969), US-amerikanische Leichtathletin 
 Wanda Jewell (* 1954), US-amerikanische Sportschützin
 Jewell Peyton, US-amerikanische Sängerin

Siehe auch:
 Jewel Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Jewel